Grenfell kan syfta på följande platser:

Australien 

 Grenfell (ort i Australien), New South Wales, Weddin,

Kanada 

 Grenfell, Saskatchewan, ort, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar